Oselna peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Оселна) :
Oselna, village bulgare de l'obchtina d'Etropole, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
Oselna, village bulgare de l'obchtina de Mezdra, situé dans l'oblast de Vratsa.